Le qualificazioni del singolare  del BMW Malaysian Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Hsieh Su-wei (qualificata)
  Karolína Plíšková (qualificata)
  Kristýna Plíšková (qualificata)
  Rika Fujiwara (secondo turno)

 Elena Bogdan (ultimo turno)
 Varatchaya Wongteanchai (primo turno)
 Zhang Ling (primo turno)
 Ayu Fani Damayanti (ultimo turno)

Qualificate

  Hsieh Su-wei
  Karolína Plíšková

  Kristýna Plíšková
  Nudnida Luangnam

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 
 

BMW Malaysian Open 2012
WTA Tour 2012